Йонас Варьякоис (; 5 мая 1892, близ д. Ринкушкяй, Ковенская губерния, Российская империя — 31 октября 1963, Сент-Чарльз, Иллинойс, США) — литовский военный и государственный деятель, один из создателей литовской армии, подполковник. Почётный гражданин города Паневежис (2018)

Биография 
Окончил в 1913 году гимназию в Пернове. Затем изучал право в Императорском Санкт-Петербургском университете.

Участник Первой мировой войны. Поступил и окончил Владимирское военное училище, в 1917 году был мобилизован в Русскую императорскую армию и отправлен на австрийский фронт.

Участник Войны за независимость Литвы. После Октябрьской революции в России приехал с фронта в Воронеж, где активно участвовал в политической деятельности Литовского офицерского союза, стремившегося восстановить литовскую государственность. В декабре 1918 года вернулся в Литву и присоединился к недавно организованной литовской армии, которая готовилась защищать Литву от Красной Армии во время литовско-советской войны. Й. Варьякоису было поручено организовать Отряд обороны Паневежского края (), который впоследствии стал 4-м литовским пехотным полком. 7 февраля 1919 года он возглавил первые бои литовцев против РККА под Кейданы. Наступление советских войск было остановлено, что не позволило им захватить временную столицу Литвы — Ковно. Й. Варьякоис со своим отрядом продолжал сражаться с Советами, позже также против Польши во время польско-литовской войны (1919—1920).

В 1923 году окончил Высшие курсы великого князя литовского Витовта.

После окончания военных действий подполковник Й. Варьякоис был назначен начальником штаба 3-й пехотной дивизии, затем 3-го военного округа. В 1926 году ушёл в отставку.

С 1928 по 1930 год занимал посты министра связи и министра обороны Литвы.

В 1944 году уехал в Германию. В 1949 году — эмигрировал в США, где и умер.

За выдающиеся заслуги во время литовских войн за независимость был награжден несколькими боевыми орденами.

Написал книгу воспоминаний «4-й пехотный полк короля Литовского Миндаугаса» (издана в 1965 г. в США).

Награды 
 Орден Великого князя Литовского Гядиминаса (1928)
 Орден Креста Витиса 1 и 2-й степени (1919)
 Военный орден Лачплесиса 3-й степени (1925)
 Орден Витаутаса Великого (1930)
 Медаль Добровольцев-создателей Войска Литовского (1929)
 Медаль Независимости Литвы (1928)
 Медаль 10-летия Освободительной войны Латвии
 Почётный гражданин города Паневежис (2018).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Jonas Variakojis
 

Министры охраны края Литвы
Министры связи Литвы
Участники Первой мировой войны (Россия)
Выпускники Владимирского военного училища
Подполковники
Почётные граждане Паневежиса